

Geografia 
 Specchia – comune italiano della provincia di Lecce in Puglia
 Specchia Gallone – frazione del comune di Minervino in provincia di Lecce
 Specchia Tarantina – frazione del comune di Martina Franca in provincia di Taranto

Persone 
 Giuseppe Specchia – politico italiano
 Francesco Specchia – paroliere italiano
 Francesco Specchia – giornalista italiano

Altro 
 Megalite Specchia – tipico manufatto preistorico del Salento e della Murgia